Борго () — район Рима, расположенный от Ватиканского дворца до замка Святого Ангела. Название происходит от  в значении «город», которое стало . При строительстве улицы Via della Conciliazione в 1936—1950 годах были разрушены средневековые постройки района, в котором находились пристанища для паломников со всего мира. Герб Борго изображает лежащего льва перед горой, над которой стоит звезда. Лев — символ папы Льва IV, построившего Civitas Leonina, а также папы Сикста V, который включил Борго в состав города.

Постройки в районе Борго:

Площади
 piazza Scossacavalli (разрушена в 1937 году)

Дороги
 Via della Conciliazione
 Vicolo del Campanile
 Borgo Pio
 Borgo Santo Spirito

Здания
 Замок Святого Ангела
 Hospital of Santo Spirito
 Палаццо Торлония
 Palazzo dei Penitenzieri
 Palazzo dei Convertendi
 Palazzo Cesi
 Palazzo Rusticucci
 Palazzo Alicorni
 Palazzo del Commendatore

Церкви
 Санта-Мария-ин-Траспонтина
 Santo Spirito in Sassia
 San Lorenzo in Piscibus
 Santi Michele e Magno
 San Giacomo a Scossacavalli (разрушена в 1937 году)
 Sant’Angelo ai Corridori (разрушена в 1940 году)

Ворота
 Порта Кастелло
 Порта Санто-Спирито

Мосты
 мост Святого Ангела
 Ponte Vittorio Emanuele II

Другие сооружения
 пассетто
 Леонинская стена
 фонтан пушечных ядер

Примечания

Литература 
 

Достопримечательности Рима